Bauernfeind steht für:
 einen Stadtteil von Nürnberg, siehe Rangierbahnhof-Siedlung (Nürnberg)

Bauernfeind ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bauernfeind (1953–2018), katholischer Geistlicher
 Andre Bauernfeind, deutscher Fechtmeister des 16. Jahrhunderts, siehe Andre Paurnfeindt
 Eberhard Bauernfeind, deutscher Basketballspieler
 Erich Bauernfeind (* 1972), österreichischer Komponist und Maler
 Franz Joseph von Bauernfeind (1901–1944), österreichischer Journalist
 Georg Wilhelm Bauernfeind (1728–1763), deutscher Kupferstecher
 Gustav Bauernfeind (1848–1904), deutscher Maler, Illustrator und Architekt
 Johann Bauernfeind (1908–1985), österreichischer Komponist, Organist und Musikerzieher
 Karl Maximilian von Bauernfeind (1818–1894), deutscher Ingenieur und Geodät
 Kilian Bauernfeind (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Kurt Bauernfeind (* 1940), österreichischer Künstler
 Michael Bauernfeind (Kalligraph), deutscher Kalligraph des 18. Jahrhunderts
 Michael Bauernfeind (1930–2017), deutscher Restaurator aus Freiburg im Breisgau
 Otto Bauernfeind (1889–1972), deutscher evangelischer Theologe
 Ricarda Bauernfeind (* 2000), deutsche Radrennfahrerin
 Tony D. Bauernfeind, US-amerikanischer Generalleutnant
 Volker Bauernfeind-Weinberger (* 1941), deutscher Aquarellmaler
 Winfried Bauernfeind (1935–2020), deutscher Opernregisseur

Siehe auch:
 Bauerfeind